een divus, vergoddelijkte sterveling in de Romeinse mythologie en geschiedenis
 vandaar, mannelijk equivalent van diva, een (vooral vocaal) sterartiest
 met het Italiaans lidwoord il:
 het vocaal quartet Il Divo
 Il divo (film)
 de West-Afrikaanse stad Divo (Ivoorkust)
 Uitgeverij Divo, een Nederlandse uitgeverij